Povijesne regije:
 Burgundija (francuska regija 1982. – 2015.)
 Burgundsko Vojvodstvo
 Kraljevina Burgundija
 Donja Burgundija
 Gornja Burgundija
 Franche-Comté-poznata pod nazivom Slobodna grofovija Burgundija u sklopu Svetog Rimskog Carstva
 Arleško Kraljevstvo (Drugo Burgundsko Kraljevstvo)